Хејливил има више значења:
 Хејливил (Алабама)
 Хејливил (Оклахома)